LPG: Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft o cooperativa de producció agrícola, organització agrària a la República Democràtica Alemanya
 LPG: Liquified Petrol Gas nom anglès de Gas liquat del petroli (GLP)
 LPG: un grup de músics neerlandesos d'Hoogezand.
 LPG: sigla de l'aeroport de La Plata